Chalfont (Pennsylvanie)
 Chalfont St Giles
 Chalfont St Peter